Vanille peut faire référence à :
 la vanille, une épice tirée du fruit de certaines espèces du genre Vanilla ;
 Vanille Bourbon, un label concernant la vanille de l'océan Indien ;
 vanille, une couleur tirant entre le beige et le brun ;
 les vanilles, un type de coiffure consistant en des tresses qui font penser aux gousses de vanille liées entre elles ;
 Vanille Fraise, un film français de 1989 ;
 Vanille Attié, une auteur-compositeur-interprète et actrice française ;
 Vanille (2020), un court métrage d'animation franco-suisse ; 
 la sexualité vanille, la description de ce qu'une culture perçoit comme un comportement sexuel conventionnel.

Voir aussi